Abstractie
 Samenvatting, de samenvatting van een (wetenschappelijk) artikel
 Abstracte kunst, een tegenstelling tot 'figuratief' in de kunsten
 Abstracte algebra
 abstracte of formele wetenschap
 Abstracte klasse in de informatica
 abstract (orgel), de trekstangen die in een orgel gezamenlijk de tractuur vormen